Il singolare del torneo di tennis Bergen Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Gunnarsson che ha battuto in finale Brad Pearce 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Jan Gunnarsson (Campione)
 Peter Lundgren (secondo turno)
 Alex Antonitsch (primo turno)
 Jens Wöhrmann (secondo turno)

 Magnus Gustafsson (primo turno)
 Tom Nijssen (primo turno)
 Grant Connell (secondo turno)
 Lars Jonsson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bergen Challenger 1989